Platypus peut se référer à :

 Platypus, un genre d'insectes xylophages ;
 Platypus, un groupe de rock progressif ;
 , jeu vidéo de shoot them up sur PlayStation Portable ;
 Platypus, le nom anglais de l'ornithorynque ;
 Platypus Press, une maison d'édition ;
 Platypux, distribution Linux.